Абитов — фамилия:

 Абитов, Владимир Кадырович (род. 1937) — черкесский советский и российский поэт-публицист.
 Абитов, Фарух Махмутжанович (род. 1988) — киргизский футболист.
 Абитов, Хизир Яхьяевич (1941—2013) — черкесский советский и российский поэт-публицист, народный ашуг КЧР.

 Абитова, Инга Эдуардовна (род. 1982) — российская легкоатлетка.